

Patronyme 

 Javier Sotomayor (né en 1967), sauteur en hauteur cubain, recordman du monde de la discipline ;
 Jesús Sotomayor Martínez, scénariste et producteur mexicain de cinéma ;
 Lorenzo Sotomayor (né en 1985), boxeur cubain naturalisé azerbaïdjanais ;
 Lorenzo Sotomayor (né en 1949), footballeur cubain ;
 Marilda Sotomayor (née en 1944), mathématicienne et économiste brésilienne ;
 Sonia Sotomayor (née en 1954), juge fédéral des États-Unis.

Toponymie 
 Soutomaior (en galicien, Sotomayor en espagnol), municipalité espagnole de la province de Pontevedra, en Galice.